Raaf (vogel), de raaf, met de wetenschappelijke naam Corvus corax. 
Corvus Corax (band), een Duitse band.